Добрэ, Габриэль Огюст — французский геолог и спелеолог.
 Добрэ — маленький ударный кратер на северо-восточной границе Озера Зимы на видимой стороне Луны.